

Будзішевиці — гміна в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Будзішевиці — село в гміні Будзішевиці Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Будзішевиці — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства